Мацер (Macer) е фамилно име на:

 Гай Лициний Мацер († 66 пр.н.е.), римски политик и историк, народен трибун 68 пр.н.е.
 Гай Лициний Мацер Калв (82-47 пр.н.е.), римски оратор и поет, син на трибуна от 68 пр.н.е.
 Емилий Мацер (+ 15 пр.н.е.), поет
 Помпей Мацер, претор 15 г.
 Квинт Фабий Барбар Антоний Мацер, суфектконсул 64 г.
 Луций Клодий Мацер († 68), римски легат, бунтувал се срещу Нерон
 Марк Марций Мацер, суфектконсул 100 г.
 Публий Калпурний Мацер Кавлий Руф, суфектконсул 103 г., легат Augusti на провинция Долна Мизия (110-112)
 Квинт Бебий Мацер, суфектконсул 103 г.
 Бебий Мацер, получава писмо от Плиний Млади
 Гай Цезоний Мацер Руфин (170 – 230), баща на Луций Цезоний Овиний Руфин Манилий Бас
 Луций Нераций Юний Мацер (* 185), consularis vir in Saepinum; женен за Фулвия (* 192), дъщеря на Гай Фулвий Плавт Хортензиан

Други:
 I легион на Освободителя Макриан, носи името на основателя му Луций Клодий Мацер и означава „Освободителя на Мацер“ 68 г.

Вижте също 
 Мацерин
 Мамерцин